A Costa do Cacau é uma das zonas turísticas localizado no estado da Bahia, no Brasil, caracterizada pela presença da lavoura cacaueira e da Mata Atlântica.

Com sua preservada Mata Atlântica, é cenário dos sonhos de qualquer turista, mesmo que sua motivação de viagem seja realizar negócios. Centenas de quilômetros de praias belíssimas, para todos os gostos, são "beijadas" pelo mar azul-turquesa dos trópicos, onde o sol brilha o ano inteiro. O visitante encontra cachoeiras despejando águas límpidas e minerais direto no mar ou em meio a árvores centenárias – maior biodiversidade do mundo – viveiro natural de exuberante fauna, onde se destacam pássaros multicoloridos com seu canto relaxante e inspirador. Trilhas mata adentro conduzem a santuários naturais, grutas, lagoas e praias pouco visitadas, muitas ainda desertas.   

A região dispõe de completa e moderna infra-estrutura turística, equipamentos hoteleiros de luxo, bares, restaurantes e cabanas de praia de alta qualidade. Este conforto todo, em harmonia com paisagens paradisíacas.  

Os esportes de aventura têm aqui seu local mágico, onde estão as melhores praias para o surf, vela, pesca esportiva, canoagem, mergulho, arvorismo, sandboard e tantos outros. Cidades históricas como Ilhéus pontuam este roteiro e oferecem, além de serviços de ponta, atrativos que contam a saga da capitania, do cacau, da religiosidade popular e exilam a altura ímpar de seu rico folclore e os recantos descritos pelo seu mais ilustre escritor, Jorge Amado, criador de Gabriela - o símbolo maior do jeito bonito e hospitaleiro de sua gente morena e alegre.

Cidades

Ilhéus
A "capital" da Costa do Cacau é banhada por muito sol e um mar azul-esverdeado que muda de tom de acordo com a luminosidade da estação do ano. 

A cidade é afrodisíaca no clima, na paisagem e especialmente na culinária, à base de peixe, camarão, pitu, lagosta, caranguejo e uma infinidade de mariscos. Dentro da cidade, os atrativos históricos e culturais enriquecem o conhecimento do visitante. Fora dela, o turista extasia-se com passeios ecológicos por terra, mar e rios conhecendo raridades como mico-leão-da-cara-dourada, uma espécie em extinção e símbolo de preservação na Mata Atlântica.

Apadrinhada triplamente por São Jorge dos Ilhéus, seu santo padroeiro, Jorge Amado, o "santo" escritor que a tornou conhecida nos quatro cantos do mundo e seu capitão donatário (Jorge de Figuereido Correia), a cidade de Ilhéus remonta à época das Capitanias Hereditárias. Seu primeiro salto para o eldorado aconteceu a partir do cultivo do cacau importado da Amazônia. O apogeu da cacauicultura fez surgir na cidade inúmeras histórias sobre os coronéis do cacau e suas lutas pelo poder, pela conquista de terras, de mulheres e de dinheiro. Muitas destas histórias ainda hoje são lembradas no Bar Vesúvio - antigo reduto de coronéis e cenário do romance Gabriela, Cravo e Canela - hoje transformado em atração turística de visita obrigatória.

A Estância Hidromineral de Olivença é um distrito de Ilhéus, onde se veraneia o ano inteiro. No Balneário Tororomba estão as nascentes de águas ferruginosas e medicinais que revitalizam o corpo, hidratam, tonificam, e rejuvenescem a pele dando um bronzeado natural. São indicadas para doenças de pele e do aparelho digestivo. Estas águas minerais contêm sais ferrosos, magnésio iodo, bicarbonato e média radioatividade da planta caiãna - encontrada na Mata Atlântica - só comparada às águas minerais de Vicky, na França. Paraíso dos surfistas, Olivença possui um litoral formado por belas praias para os mais variados gostos. Entre as mais movimentadas estão as praias de Batuba, Praia dos Milagres e Back Door.

Itacaré
Uma combinação perfeita para os amantes da natureza, protegida por um cinturão de Mata Atlântica, a 64,5 km ao norte de Ilhéus, banhada por inúmeros riachos que desaguam no Oceano Atlântico, destacando-se o Rio de Contas, que nasce ao sul da Chapada Diamantina, atravessa o município numa extensão de 72 km até a foz, a Barra de Itacaré, exatamente onde nasceu a cidade. 

Em todo o município vivem pouco mais de 20 mil habitantes, tendo como cenário natural uma reserva ecológica que inclui matas virgens, restingas e manguezais, além de outros encantos naturais.

Una
Localizado a 60 km ao sul de Ilhéus, Una caracteriza-se pela diversificação da sua agricultura e pelas florestas que são o único habitat natural, no mundo todo, do mico-leão-da-cara-dourada, primata fortemente ameaçado de extinção devido à caça e ao desmatamento da Mata Atlântica. 

Abrigando a Reserva Biológica de Una, unidade de conservação de proteção integral administrada pelo Governo Federal, Una é considerada por cientistas e ambientalistas uma das áreas mais importantes do planeta para conservação ambiental, devido ao grande número de espécies animais e vegetais, muitas destas ocorrendo exclusivamente nesta região. Somando-se a isso uma enorme riqueza hídrica, com rios de médio porte, como o Aliança, de Una, São Pedro, Doce, Maruim e da Serra, que serpenteiam em meio à floresta, plantações de cacau e vastos manguezais, o município credencia-se para o ecoturismo, com a inauguração de um parque de ecoturismo, às margens do Rio Maruim, divisa com a Reserva Biológica, que tem como atrativo principal uma passarela pela copa das árvores, com cerca de 200 metros de extensão. Una possui mais de 50 km de praias de mar aberto, várias ainda desertas, margeadas por amplos coqueirais, imprimindo uma forte paisagem tropical. Destas praias, destacam-se os 18 km da Ilha de Comandatuba, onde está situado um equipamento hoteleiro internacional, e o Balneário Ilha da Fantasia. 

Outro local de interesse turístico é o povoado de Pedras de Una, à 9 km da sede, uma comunidade de pescadores onde com uma breve conversa consegue-se alugar um barco para passeios maravilhosos pela foz dos Rios de Una e Maruim, e quem sabe até uma pescaria. Para os turistas mais curiosos, uma visita às fazendas de cacau é indispensável, mas também pode-se ver plantações de seringueira, dendê, coco, pupunha, pimenta, açaí, mangostão, cravo e banana.

Outra peculiaridade de Una é sua forte tradição cultural, representada por manifestações tipicamente caboclas, tais como o Boi Duro, versão baiana do Boi Bumbá, e o cordão de Caboclos, que é uma mistura de candomblé com danças indígenas.

Canavieiras
Sete Ilhas marítimas, entre elas a de Atalaia, a mais importante, e diversas fluviais, dezessete quilômetros de praias, coqueiral, reserva de Mata Atlântica e áreas de manguezal que abrigam rara fauna silvestre, formam a beleza cênica de Canavieiras, cidade onde se destaca o casario dos séculos XVIII e XIX. A Igreja Matriz de São Boaventura, bela edificação neogótica, foi inaugurada em 1932 e a sede da Prefeitura Municipal é de 1899. Canavieiras possui uma paisagem excitante, combinando reservas de Mata Atlântica, manguezais, cajueiros e mangueiras. A principal fonte de renda do município é a lavoura cacaueira, mas se destacam o coco, a piaçava, a madeira, a pecuária e o dendê. Canavieiras ainda se destaca como o maior pesqueiro do robalo e marlin do Brasil, o que atrai para o lugar esportistas adeptos da pesca.

Praias da costa 

Canavieiras
  Praia da Costa
  Praia de Atalaia
  Praia de Patipe
  Praia Norte ou Citicica

Itacaré
 Concha
 Coroinha
 Costa
 Engenhoca
 Havaizinho
 Itacarezinho
 Jeribucaçú
 Pontal
 Prainha
 Resende
 Ribeira
 São José
 Serra Grande
 Siriaco
 Tiririca

Ilhéus
  Praia Avenida
  Praia Boca da Barra
  Praia Canabrava
  Praia da Concha ou do Pontal
  Praia das Águas de Olivença
  Praia de Back Door
  Praia de Barramares
  Praia de Batuba
  Praia de Cai N’Água  ou Milagres
  Praia de Cururupe
  Praia de Ilhéus
  Praia de Mamoã
  Praia de São Miguel
  Praia do Acuipe
  Praia do Cristo
  Praia do Desejo
  Praia do Jairi
  Praia do Jóia
  Praia do Malhado
  Praia do Marciano ou Havaizinho
  Praia do Norte
  Praia do Olivença ou Manaka
  Praia do Rubão
  Praia do Sul
  Praia dos Coqueiros
  Praia dos Milionários
  Praia Mar e Sol
  Praia Ponta da Tulha
  Praia Ponta do Ramo
  Praia Sirihyba

Una
  Praia de Comandatuba
  Praia de Itapororoca ou Pedras
  Praia da Independência ou Ilha Morena
  Praia de Lençóis

Ligações externas
 Portal de Itacaré bahia
 Site Oficial da Costa do Cacau

Costa do Cacau
Cacau